Arnošt Kreuz, calciatore cecoslovacco
Erwin Kreuz, turista tedesco famoso per aver confuso Bangor (Maine) con San Francisco (California)
Wilhelm Kreuz, calciatore austriaco
Kreuz (Ostbahn), comune polacco
Hohes Kreuz, comune tedesco
Weiß kreuz, anime giapponese
Friedrich-August-Kreuz, onorificenza

Pagine correlate 
Kreutz – pagina di disambiguazione

Altri progetti